Big Twin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Twin Lake (Lee County, Arkansas)
 Big Twin Lake (Prairie County, Des Arc East, Arkansas)
 Big Twin Lake (Prairie County, Roe, Arkansas)
 Big Twin Lake (Kalifornien)
 Big Twin Lake (Michigan)
 Big Twin Lake (Minnesota)
 Big Twin Lake (Washington)
 Big Twin Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Big Twin Lake (Langlade County, Wisconsin)